VfB Stuttgart steht für:

 VfB Stuttgart, Sportverein aus Stuttgart
 VfB Stuttgart (Frauenfußball), Frauenfußballabteilung des VfB Stuttgart
 VfB Stuttgart 1893 AG, deutsches Fußballunternehmen, Betreiber der Fußballabteilung des VfB Stuttgart